Plaats in Indonesië
 Sukaramai I (Seuruway), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Sukaramai I (Medan Area), een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra